Une vie rêvée est un téléfilm comique américain réalisé par Kirk D'Amico et sorti en 2016.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Holiday Joy
 Réalisation : Kirk D'Amico
 Scénario : Holly Goldberg Sloan
 Photographie : Scott McClellan
 Montage : Michael P. Mason
 Musique : Casey Manierka-Quaile
 Décors : Ashley Devereux
 Costumes : Sophie Lennox-King
 Producteur : Jonathan Bronfman, Nancy Cartwright et Jay Deverett
 Producteur associé : Andrew Bronfman
 Producteur délégué : Kevin J. Burke, Kevin D. Foster, Monica Gil-Rodriguez, Scott Hemming, Peter Kjenaas, Marla Levine, Arnold Rifkin, Michael Roiff, Danny Roth, Madeleine Sherak, Vince Totino, Damiano Tucci, Tiziano Tucci et Theresa Won
 Producteur exécutif : Matt Code
 Sociétés de production : JoBro Productions & Film FinanceMyriad Pictures
 Sociétés de distribution : Concorde Home Entertainment et Freeform
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : Comédie
 Durée : 87 minutes
 Dates de sortie : 
 États-Unis : 
 France :

Distribution 
 Bailee Madison : Joy
 Jennifer Robertson : Marcie
 Sandy Jobin-Bevans : Rod
 French Stewart : Bob
 Ethan Pugiotto : Miles
 Luke Bilyk : Zack
 Soma Chhaya : Brie
 Sara Waisglass : Chanel
 Scott Thomson : M. Elderberry

Notes et références

Liens externes 
 

Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm de comédie